Рената Апаресида да Коста (, также известная как Коки (); 8 июля 1986, Асаи, Парана) — бразильская футболистка, защитница. Участница трёх чемпионатов мира (2003, 2007, 2011) и трёх Олимпийских игр (2004, 2008, 2012).

Биография

Клубная карьера 
В начале карьеры выступала за бразильские клубы на позиции полузащитника. Однако тренеры отмечали универсализм футболистки, которая могла сыграть и как организатор атак, и как защитник. Со временем стала играть на позиции последнего защитника (свипера).

В 2008 году перешла в клуб высшего дивизиона Дании «Оденсе» и стала одной из первых бразильских футболисток, за чей трансфер в зарубежный клуб были заплачены деньги. В сентябре 2008 года была выбрана на драфте американским клубом «Сент-Луис Атлетика», однако предпочла остаться в Европе. Следующий сезон провела в шведском клубе «Мальмё», её команда финишировала на третьем месте в чемпионате Швеции. В 2010 году вернулась в Бразилию, где выступала следующие 4 сезона. Обладательница женского Кубка Либертадорес 2010 года в составе «Сантоса».

В 2014 году вместе с ещё двумя бразильянками, Даниэлли и Амандой, перешла в российский клуб «Кубаночка». В первом сезоне стала со своим клубом финалисткой Кубка России, однако в финале «Кубаночка» уступила клубу «Рязань-ВДВ» 0:5. В 2015 году во второй раз подряд стала финалисткой Кубка России. Всего спортсменка провела два сезона в российском клубе, сыграв 28 матчей и забив 2 гола в высшей лиге.

С 2016 года снова выступала на родине. Два сезона провела в составе «Коринтианса», сыграв за это время только 4 матча. В октябре 2017 года перешла в клуб «Ирандуба».

Карьера в сборной 
В составе молодёжной сборной Бразилии дважды занимала четвёртое место на молодёжных чемпионатах мира 2002 и 2004 годов среди 19-летних. В 2006 году стала бронзовым призёром чемпионата мира среди 20-летних.

С 2003 года выступала за национальную сборную Бразилии. Принимала участие в трёх финальных турнирах чемпионатов мира — в 2003 году (3 матча, четвертьфиналист), 2007 году (5 матчей, 1 гол, серебряный призёр) и 2011 году (3 матча, четвертьфиналист). Также участвовала в трёх розыгрышах Олимпийских игр — в 2004 году (серебряный призёр), 2008 году (6 матчей, серебряный призёр) и 2012 году (4 матча, 1 гол, четвертьфиналист). В 2003 и 2007 годах становилась чемпионкой, а в 2011 году — финалисткой Пан-Американских игр. Чемпионка (2003, 2010) и серебряный призёр (2006) чемпионата Южной Америки. Всего сыграла за сборную в официальных турнирах не менее 23 матчей и забила не менее 2 голов.

Личная жизнь 
В октябре 2007 года попала в аварию на своей машине вместе с двумя другими футболистками из клуба «Ботукату». Сидевшие на передних сиденьях Рената и Мишель отделались лёгкими травмами, а сидевшая на заднем сиденье 16-летняя Катя получила травму позвоночника и была вынуждена перейти в паралимпийский спорт. Сама Рената была оштрафована за вождение без лицензии.

Примечания

Ссылки 
  (1)
  (2)
 Профиль на сайте ЖФК «Сантос»
 Профиль на сайте sports-reference.com 
 Профиль на сайте Олимпийского комитета Бразилии

Футболистки Бразилии
Игроки женской сборной Бразилии по футболу
Игроки ЖФК «Русенгорд»
Игроки ЖФК «Кубаночка»
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года